Zimmer ("stanza" in tedesco) può riferirsi a:

Persone
Carl Zimmer – scrittore e divulgatore scientifico statunitense
Constance Zimmer – attrice statunitense
Emma Zimmer – criminale di guerra tedesca
Frans Zimmer, meglio conosciuto col nome d'arte Alle Farben – disc jockey e produttore discografico tedesco
Gabriele Zimmer – politica tedesca
Hans Zimmer – compositore tedesco
Heinrich Zimmer – storico delle religioni e orientalista tedesco
Jean Zimmer – calciatore tedesco
John Todd Zimmer – ornitologo statunitense
Kim Zimmer – attrice statunitense
Marion Zimmer Bradley – scrittrice e glottoteta statunitense
Mike Zimmer – allenatore di football americano statunitense
Paul Edwin Zimmer – scrittore statunitense
Tayliah Zimmer – nuotatrice australiana
Ute Zimmer – astronoma tedesca

Altro
3064 Zimmer – asteroide
Anthony Zimmer – film di Jérôme Salle
Zimmer 483 – album dei Tokio Hotel
Zimmer Inc. – multinazionale statunitense

Altri progetti